Каллиар () — персонаж древнегреческой мифологии.

Согласно «Этнике» Стефана Византийского, который цитировал историка V века  Гелланика Митиленского, Каллиар был сыном  и . Легендарный основатель и эпоним города Каллиар в Локриде. Согласно одному из схолиев к «Илиаде» Гомера персонажа звали Каллиараем, а его отцом был сын Зевса Опунт.

Примечания

Литература 
 
 

Мифы Локриды
Эпонимы городов